Een rimpel in de tijd (Engelse titel: A Wrinkle in Time), een roman van Madeleine L'Engle
 A Wrinkle in Time (2003), een film van John Kent Harrison, gebaseerd op de roman
 A Wrinkle in Time (2018), een film van Ava DuVernay, gebaseerd op de roman